Crofts est un patronyme porté notamment par :

 Andrew Crofts (né en 1984), footballeur international gallois ;
 Ernest Crofts (1847-1911), peintre britannique ;
 Freeman Wills Crofts (1879-1957), auteur irlandais de roman policier.

Homonymie de patronyme